

Australien

Neuseeland 

!Australien und Ozeanien
Sport (Australien und Ozeanien)
Langlaufloipen in Australien und Ozeanien
!Langlaufloipen